Savigneux  ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Savigneux (Ain)
 Savigneux (Loire)